Lawrence County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Lawrence County, Alabama 
 Lawrence County, Arkansas 
 Lawrence County, Illinois 
 Lawrence County, Indiana 
 Lawrence County, Kentucky 
 Lawrence County, Mississippi 
 Lawrence County, Missouri 
 Lawrence County, Ohio 
 Lawrence County, Pennsylvania 
 Lawrence County, South Dakota 
 Lawrence County, Tennessee